A budapesti  R1-es jelzésű autóbusz a Vágó Béla utca (később a végállomás neve Váci út lett) és Új köztemető, II-es körönd között közlekedett temetői járatként. A vonalat a Budapesti Közlekedési Vállalat üzemeltette.

Története 
Az R1-es temetői járatot 1975. október 25-én indították el a Frangepán utca és az Új köztemető között. Végállomása 1978-ban a Vágó Béla utca lett, az elnevezése előbb Váci út, majd Árpád hídra változott. Utoljára 1986. november 2-án közlekedett.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
!width=20%| Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok 1978-ban
|-
|0||Vágó Béla utcavégállomás<small>(későbbiekben: Váci út)||21
|align=left|
|-
|1||Röppentyű utca||20
|align=left|
|-
|2||Béke utca (↓)Petneházy utca (↑)||19
|align=left|
|-
|3||Béke tér||18
|align=left|
|-
|4||Reitter Ferenc utca||17
|align=left|
|-
|5||Róbert Károly körút||16
|align=left|
|-
|6||Hungária körút||15
|align=left|
|-
|7||Amerikai út||14
|align=left|
|-
|8||Kassai tér||13
|align=left|
|-
|9||Erzsébet királyné útja||12
|align=left|
|-
|10||Bosnyák tér||11
|align=left|
|-
|11||Szugló utca||10
|align=left|
|-
|12||Egressy út||9
|align=left|
|-
|13||Mogyoródi út||8
|align=left|
|-
|14||Fogarasi út||7
|align=left|
|-
|15||Bánki Donát utca||6
|align=left|
|-
|16||Örs vezér tere||5
|align=left|
|-
|17||Finommechanikai Vállalat||4
|align=left|
|-
|∫||Aluljáró||3
|align=left|
|-
|18||Élessarok||∫
|align=left|
|-
|19||Új köztemető, főbejárat||2
|align=left|
|-
|20||Új köztemető, I-es körönd||1
|
|-
|21||Új köztemető, II-es köröndvégállomás||0
|
|}

Jegyzetek

További információk

Budapest megszűnt autóbuszvonalai